Kirschke ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Kirschke (1892–1945), deutsche Malerin und Grafikerin
 Holger Kirschke (1947–2019), deutscher Schwimmer
 Sabine Röther-Kirschke (* 1957), deutsche Handballspielerin